Боян — слов'янське чоловіче ім'я.
 Боян — поет-співець у давній Русі (ХІ століття).
 «Боян» — назва українських музичних товариств, що виникли наприкінці XIX століття в Західній Україні і проіснували до початку Другої світової війни. Перше товариство засноване в 1891 році у Львові.
 «Боян» — українське співоче товариство в Сіднеї, Австралії засновано 1951
 «Боян» — українське видавниче товариство. Діяло в 1911—1918 роках.
 «Боян» — українське народна хорова капелла з м. Броди. 
 Вей Боян — китайський алхімік II ст. який дав перший відомий опис процесу виробництва пороху.